Helvécio Luiz Reis (Barroso, 31 de outubro de 1959) foi reitor da Universidade Federal de São João del-Rei de 2004 a 2012 e prefeito do município de São João del-Rei de 2013 a 2016.

Carreira acadêmica 
Graduado em Administração na Fundação Municipal de São João del-Rei, uma das entidades formadoras da UFSJ, em 1981, onde ingressou em 1979. Em 1982, iniciou suas atividades como docente própria escola onde se formou. Concluiu pós-graduação lato sensu em Engenharia Econômica na Faculdade Machado Sobrinho, em Juiz de Fora, em 1983.

Com a federalização da Fundação Municipal, criou e foi o primeiro chefe do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis - DECAC.

Terminou o mestrado em Administração em 1994 no Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (Coppead), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando defendeu a dissertação: "Programas de Redução de Desperdícios na Indústria Brasileira: um estudo de casos". Este trabalho recebeu o prêmio Boucinhas & Campos de melhor dissertação de 1994. Seu orientador no Coppead foi Kleber Fossati Figueiredo.

Em 2001, defendeu tese de doutorado em Engenharia de Produção pelo Departamento de Engenharia de Produção, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sob o título "Metodologia de Avaliação de Investimentos em Projetos Ambientais". Seu orientador na USP foi Antônio Rafael Namur Muscat.

Reitor da UFSJ 
Em 2004, candidatou-se ao cargo de reitor da Universidade Federal de São João del-Rei, sendo eleito com pouco mais da soma dos votos dos outros dois candidatos e vencido nos três segmentos. Seu vice foi Wlamir José da Silva, do Departamento de Ciências Sociais - DECIS. Em 2008, foi candidato único à reeleição, tendo sido referendado por mais de 78% dos eleitores dos três segmentos da UFSJ. Sua vice-reitora foi Valéria Heloísa Kemp, do Departamento de Psicologia (DPSIC).

Em sua gestão, foram criados:
 o Campus Alto Paraopeba, na região de Ouro Branco, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí e Jeceaba, com os cursos de engenharias Química, Mecatrônica, Civil, Telecomunicações e Bioprocessos;
 o Campus Centro-Oeste "Dona Lindu", em Divinópolis, com os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica;
 o Campus Sete Lagoas, dentro da fazenda da Embrapa Milho e Sorgo, com o Programa Institucional de Bioengenharia, que inclui o Bacharelado de Biossistemas e os cursos de Zootecnia (em São João del-Rei) e as engenharias Agronômica e de Alimentos (em Sete Lagoas).

Está implantando mais 10 cursos de graduação em São João del-Rei, dentro do Programa de Expansão e Reestruturação das Instituições Federais de Ensino Superior - ReUni: Comunicação Social, Zootecnia, Engenharia de Produção, Ciências da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Teatro, Bacharelado em Física, Bacharelado em Química, Licenciatura em Geografia, Artes Aplicadas, além de novas entradas de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

Destaca-se ainda a criação de novos programas de pós-graduação stricto-sensu: os mestrados próprios de História, Psicologia, Educação, Engenharia Mecânica, Ciências da Saúde, Biotecnologia, Ciências Farmacêuticas, e Mestrado em Bioengenharia, além dos mestrados em associação ampla com o Cefet-MG - Engenharia de Energia e Engenharia Elétrica; e os primeiros doutorados da UFSJ: doutorados em Bioengenharia e em Física e Química de Materiais.

Em seu último dia de mandato, 06 de junho de 2012 anunciou a disponibilização pelo MEC de um curso de Medicina para ser instalado na sede da UFSJ, em São João del-Rei.

Prefeito de São João del-Rei 
Em outubro de 2012 foi eleito Prefeito de São João del-Rei, concorrendo com o então prefeito e candidato à reeleição Nivaldo José de Andrade. Assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2013. Helvécio foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Encerrou o mandato em 31 de dezembro de 2016.

Ligações externas 
 Consu define normas para escolha de reitor e vice-reitor

Reitores da Universidade Federal de São João del-Rei
Professores da Universidade Federal de São João del-Rei
Naturais de Barroso
Prefeitos de São João del-Rei
Alunos da Universidade Federal de São João del-Rei